Галуст Парнакович Трапизонян () — абхазский общественный и политический деятель армянского происхождения, герой Абхазии, бывший депутат парламента Абхазии, член армянской общины Абхазии.

Биография 
Галуст Трапизонян был участником абхазо-грузинского конфликта, командовал ротой армянского батальона «Баграмян», участвовал в боях за Сухум, на высоте Цугуровка потерял ногу. Галуст Трапизонян занимается общественной деятельностью. Работает директором армянской школы № 3 имени Хачатура Абовяна в городе Гагра, является владельцем санатория «Гагрипш».

Ссылки 
 Документальный фильм о Галусте Трапизоняне

Источники 
 Армяне в Абхазии объединились в единую общину

Персоналии:Армения
Участники Грузино-абхазских войн